Der Begriff Ludwigsbahn bezeichnet folgende 

 historische Eisenbahngesellschaften:
 Die Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, eine Aktiengesellschaft, die die Ludwigseisenbahn betrieb, die erste Eisenbahn für den öffentlichen Verkehr im heutigen Deutschland.
 Die Pfälzische Ludwigsbahn mit Strecken überwiegend in der bayerischen Pfalz.
 Die Hessische Ludwigsbahn mit Strecken überwiegend im Großherzogtum Hessen.

 Eisenbahnstrecken:
 Die am 7. Dezember 1835 eingeweihte Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth, siehe Ludwigseisenbahn.
 Die Eisenbahnstrecke zwischen Ludwigshafen und Saarbrücken über Homburg siehe Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken.
 Die ehemalige Ludwig-Süd-Nord-Bahn von Lindau im Bodensee nach Hof (Saale).
 Die ehemalige Ludwigs-Westbahn von Bamberg über Schweinfurt und Würzburg nach Aschaffenburg.